Dúplex (tipus d'habitatge), en edificació, arquitectura i urbanisme, es refereix a un habitatge a dos nivells superposats.
 Dúplex (telecomunicacions), sistema de telecomunicacions que és capaç d'enviar i rebre missatges de forma simultània
 Ecografia Dúplex o ecografia Doppler, impressió d'una ecografia tradicional combinada amb una ecografia Doppler
 Dúplex de DNA vegeu cromosoma#Nucleosoma
 Dúplex (grup): grup de música espanyol
 Duplex (disc): el tercer disc del músic electrònic Apparat
 Dúplex: pel·lícula de 2003, dirigida per Danny DeVito
 Dúplex o impressió a dues cares